Les Chapelles renvoie aux communes suivantes :

Les Chapelles, ancienne commune de la Mayenne, auj. intégrée à Javron-les-Chapelles ;
Les Chapelles, commune de la Savoie ;
Les Chapelles-Bourbon, commune de Seine-et-Marne ;
Les Grandes-Chapelles, commune de l'Aube ;
Javron-les-Chapelles, commune de la Mayenne ;

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France